

Persone 
 John Quinn (1839-1903) – politico statunitense
 John Quinn (1870–1924) – collezionista d'arte statunitense di origini irlandesi
 John Picus "Jack" Quinn (1883-1956) – giocatore di baseball statunitense di origini slovacche
 John Quinn (1885-1956) – giocatore di baseball statunitense
 John R. Quinn (1889–1979) – politico statunitense
 John Quinn (1897-1968) – arbitro di baseball statunitense
 John Quinn (1908-1976) – dirigente di baseball statunitense
 John C. Quinn (1925-2017) – giornalista statunitense
 John Raphael Quinn (1929-2017) – arcivescovo cattolico statunitense
 John Quinn (1938-2020) – calciatore inglese
 John Quinn (1941-2019) – wrestler canadese
 John Michael Quinn (1949) – avvocato statunitense
 John Michael Quinn (1945) – vescovo cattolico statunitense
 John Quinn (1950) – politico statunitense
 John Francis "Jack" Quinn, Jr. (1951) – politico statunitense
 John F. Quinn (1963) – politico statunitense

Personaggi immaginari 
 John Quinn – personaggio del ciclo letterario di Sookie Stackhouse
 John Quinn – personaggio della serie televisiva 24